Руди  — многозначный термин:

Топоним

Белоруссия 
 Руди — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Руди — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Руди — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

США 
 Руди — город в округе Кроуфорд, штат Арканзас

Персоналии 
 Руди, Луиса Фернанда (род. 1950) — государственный и политический деятель Испании.
 Руди Сарзо (род. 1950) — американский музыкант, басист.
 Руди, Себастьян (род. 1990) — немецкий футболист.
 Руди, Эшель (1933—1993) — южноафриканский журналист, политик и политтехнолог, секретарь Министерства информации при режиме апартеида.

Фильмы 
  — фильм США 1993 года